Jack Harvey (basketballer), een basketballer uit de Verenigde Staten
 Jack Harvey (coureur), een autocoureur uit Groot-Brittannië
 Jack Harvey (politicus), een politicus uit de Verenigde Staten
 Jack Harvey (VC), een Engels recipiënt van het Victoria Cross
 Het pseudoniem van de Nederlandse componist Gerard Boedijn
 Het pseudoniem van de Schotse schrijver Ian Rankin